Schloss Obernzenn steht für folgende Gebäude im Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern:

 Blaues Schloss Obernzenn
 Rotes Schloss Obernzenn